Латковський Вікентій Казимирович (латис. Vikentijs Latkovskis​, 20 червня 1899, Дагдська волость Двінського повіту Вітебської губернії, тепер Дагдського краю, Латвія — 5 листопада 1983, місто Рига, Латвія) — латиський радянський діяч.
 Сильвестер Латковський — головний редактор Wprost (тижневик) (з січня 2013 року по березень 2015 року).